Karanovac je lahko:
 Karanovac, Banja Luka (Bosna in Hercegovina)
 Karanovac, Bosansko Petrovo Selo (Bosna in Hercegovina)
 Karanovac, Srbija